Молоча́й:

В биологии:
 Молочай () — род растений семейства Молочайные.
 Народное название некоторых грибов рода  семейства :
 Скрипица ();
 Груздь красно-коричневый ();
 Млечник обыкновенный ();
 Млечник грабовый ().
Топоним:
 Молочай — река в Оренбургской области.